Hund steht für:

 Haushund, Haustier
 Hunde, Familie der Hundeartigen
 Hund (Wappentier), in der Heraldik
 Hund (Goya), Gemälde von Francisco de Goya
 Hund (Spiel), vor allem in Schlesien verbreitetes Kartenspiel
 Hund (Einheit), verschiedene ehemalige norddeutsche Maße
 chinesisches Tierkreiszeichen, siehe Chinesische Astrologie #Zwölf Erdzweige
 in der Eisenbahnersprache eine Gleissperre
 im Bergbau ein Förderfahrzeug, siehe Hunt
 beim Fischfang ein Schwimmkörper, siehe Schleppfischen #Schleppfischen mit Hund
 Möbelhund, ein Rollbrett zur Unterstützung des manuellen Lastentransports

 Der Hund steht für:
 Der Hund (Zeitschrift), Hundezeitschrift
 Der Hund (Turgenew), Novelle (1866)
 Der Hund (Dürrenmatt), Erzählung (1952)
 Der Hund (Drewitz), Kurzgeschichte (1963)

Hund ist der Familienname folgender Personen:
 Hund von Saulheim, rheinhessisches Adelsgeschlecht

 Adolph Hund von Saulheim (?–1668), Domdekan und Dompropst im Erzbistum Mainz, Domherr in Speyer und Würzburg
 Barbara Hund (* 1959), deutsch-schweizerische Schachspielerin
 Eugen Hund (1901–1975), deutscher politischer Funktionär (NSDAP)
 Franz Hund (1884–1958), deutscher Politiker (SPD)
 Friedrich Hund (1896–1997), deutscher Physiker
 Georg Hund von Wenkheim (1520–1572), Hochmeister des Deutschen Ordens
 Gerhard Hund (* 1932), deutscher Mathematiker, Informatiker und Schachspieler
 Gerhard Hund (Musiker) (1943–2015), deutscher Jazzposaunist und Bandleader
 Hans-Peter Hund (1940–2023), deutscher Maler und Grafiker 
 Isabel Hund (* 1962), deutsche Schachmeisterin

 Juliane Hund (1928–1999), deutsche Schachspielerin
 Karl Gotthelf von Hund und Altengrotkau (1722–1776), deutscher Freimaurer und Mitbegründer des Illuminatenordens
 Martina Hund-Mejean (* 1960), deutsche Bankkauffrau
 Michael Hund (* 1946), deutscher Jurist
 Peter Hund (1943–2021), deutscher Politiker (SPD)
 Petrus Hund (1400–1469), deutscher Abt
 Tore Hund (* ca. 990), Wikingerhäuptling
 Wiguleus Hund (auch Wiguläus Hundt; 1514–1588), bayerischer Jurist und Geschichtsschreiber
 Wulf D. Hund (* 1946), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Großer Hund, Kleiner Hund (Sternbilder)
 Hunde (Begriffsklärung)
 Hundt (Begriffsklärung)
 Hunt (Begriffsklärung)